Derby může být:

 Derby – město v anglickém v regionu East Midlands u řeky Derwent v hrabství Derbyshire
 derby (sport) – vzájemné utkání dvou mužstev v nějakém kolektivním sportu pocházejících ze stejného města, obce nebo regionu
 derby (dostihy) – klasický dostih

jiný význam
 Derby County FC (Derby County Football Club) – fotbalový klub anglické Premier League ve městě Derby
 Derby Makinka – zambijský fotbalista
 Derby (střela) – řada izraelských střel typu vzduch-vzduch
 značka českých sušenek